Франкенштейн против Барагона (яп. フランケンシュタイン対) — японский фильм-токусацу, снятый Исиро Хондой. Это первый японский фильм с участием монстра Франкенштейна, также здесь впервые показан кайдзю Барагон и повторно — осьминог Оодако. Изначально в фильме должен был появиться и знаменитый кайдзю Годзилла, но во время написания сценария он был заменён другими монстрами. Впервые фильм был показан 8 августа 1965 года в Японии и имел столь поразительный успех, что год спустя вышел сиквел — «Чудовища Франкенштейна: Санда против Гайры».

Релиз полной версии фильма на DVD состоялся в 2007 году.

Сюжет 
В конце Второй мировой войны правительство нацистской Германии конфискует у доктора Райзендорфа и тайно отправляет в Японию живое сердце монстра Франкенштейна, которое доктор изучал. Груз достигает цели, но вскоре теряется во время атомных бомбардировок Хиросимы.

Спустя пятнадцать лет в Хиросиме появляется странный полудикий мальчик, который бродит ночами по улицам города и охотится на бездомных собак и сбежавших домашних питомцев. Сначала горожане стараются игнорировать его присутствие, но после того как мальчик поедает кролика из школьного живого уголка, на него начинается охота. Мальчика ловят и отвозят на изучение доктору Кеньисиро Кавадзи и его коллегам Джеймсу Боуэну и Сюеко Тогами.

Их исследование поведения мальчика приводит к выводу, что это оказавшийся на воле монстр Франкенштейн, мутировавший от радиации атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году. Власти сперва не верят такому мнению и требуют доказательств. Тогда, вопреки возражениям Суэко Тогами, Франкенштейну ампутируют руку, которая некоторое время остаётся живой, а у монстра вскоре отрастает новая рука. Теперь сомнений нет ни у кого, а между тем Франкенштейн неконтролируемо быстро растёт и уже едва помещается в своей клетке. Тем не менее он ведёт себя достаточно спокойно.

В это самое время рабочие одной угольной шахты в пригороде сталкиваются на глубине с гигантским монстром Барагоном. Известие о подземном монстре быстро разносится по округе, но власти не спешат с выводами.

Одной ночью достаточно выросший Франкенштейн сбегает из своей клетки и после недолгого скитания по городу скрывается в лесу.

Барагон выходит из шахты на поверхность и начинает разрушать все селения в окрестности. Из властей в существование гигантской подземной рептилии почти никто не верит и во всех разрушениях обвиняют сбежавшего Франкенштейна. Но Боуэн, Тогами и Кавадзи уверены, что это не Франкенштейн. Они отправляются к местам последних разрушений и там сталкиваются с Барагоном.

После этого правительство решает атаковать Барагона, но монстр скрывается от них в лесу и под землёй. Вскоре он встречается с Франкенштейном у подножий горы Ибуки. Начинается битва, Франкенштейн пытается свернуть Барагону шею, но не может причинить ему вреда из-за крепкой брони монстра. Барагон же к тому же выстреливает в него атомным лучом (правда, довольно слабым, не наносящим особых повреждений). В конце концов Франкенштейн сбрасывает Барагона в пропасть при помощи загоревшихся деревьев.

И после того, когда, как казалось, исход битвы решён, неизвестно откуда появляется гигантский осьминог Оодако. Ослабевший Франкенштейн не может долго сопротивляться. Он хватает осьминога, оба чудовища падают с обрыва и скрываются под водой.

Наблюдавшие за битвой монстров Боуэн и Тогами остаются уверенными, что Франкенштейн всё-таки остался жив, и его следующее появление не заставит себя долго ждать.

В ролях 
 Ник Адамс — Джеймс Боуэн;
 Кюми Мизуно — Суэко Тогами;
 Тадао Такасима — Кэнъитиро Кавадзи;
 Ёсио Цутия — капитан Каваи;
 Ёсифуми Тадзима — Мурата;
 Симура Такаси — хирург Хиросимы;
 Петер Манн — доктор Райзендорф;
 Кейко Саваи — Тацуко Тоои;
 Койдзи Фуруята — Франкенштейн;
 Сюмио Накао — молодой Франкенштейн;
 Харуо Накадзима — Барагон.

История создания

Первые наброски 
Кинокомпания Toho всегда была заинтересована в таком персонаже как чудовище Франкенштейна. Ещё к концу 1950-х гг у продюсера Томоюки Танака родился замысел снять фильм «Франкенштейн против Туманного человека» (フランケンシュタイン対ガス人間 — Frankenstein vs. the Human Vapor). В 1960 году по подобию сюжета был снят фильм, но без участия Франкенштейна.

В 1962 году Toho привлекла для проекта американского продюсера Джона Бека, и тот предложил снять фильм «Кинг-Конг против Франкенштейна», позже поменяв название на «Кинг-Конг против Прометея». Но руководство Toho было больше заинтересовано в том, чтобы Кинг-Конг сразился с их более прославленным монстром — Годзиллой. Идея была принята и в результате в свет вышел «Кинг-Конг против Годзиллы».

Следующие два года сюжет с Франкенштейном находился в разработке. Из относительно небольшого существа Франкенштейн превратился в громадного монстра, мутировавшего от радиации атомных бомб. По наброскам сценария 1963—1964 годов Франкенштейн должен был одолеть Годзиллу, образ которого в фильме должен был вновь быть ужасающим. В конце он должен был убить Франкенштейна, персонаж которого тоже должен был стать более отрицательным, чем в конечном варианте. Годзиллу всё-таки вычеркнули из сценария, но знаменитый монстр всё же появился в фильмах «Годзилла против Мотры» и «Гидора, трёхголовый монстр» 1964 года.

Готовый сюжет 
Близкий к окончательному вариант сценария был готов к 1965 году, когда к проекту подключился американский продюсер Генри Саперстейн.

Место Годзиллы в фильме досталось динозавроподобному подземному существу, получившему название Барагон (его вероятным прототипом является цератозавр). Кроме того, в фильме появился гигантский спрут Оодако, уже известный зрителям по фильму «Кинг-Конг против Годзиллы». Большинство деталей предыдущего варианта сюжета были сохранены, за исключением появления нескольких новых персонажей, в частности, доктора Боуэна.

Франкенштейн в фильме 

Это один из фильмов, где имя чудовищу присвоено ошибочно. На самом деле Франкенштейном зовут учёного-создателя, а его творение — «чудовищем Франкенштейна». Здесь же Франкенштейном зовут самого монстра.

В зарубежном прокате 
В США сокращённый вариант фильма был показан под руководством American International Pictures в 1966 году. Название фильма было изменено и звучало как «Франкенштейн завоёвывает мир» (Frankenstein Conquers the World). Большинство вырезанных сцен не имеют особого значения за исключением эпизода битвы Франкенштейна с Оодако. Американская публика некоторое время даже не подозревала о существовании этой сцены. Позже эпизод с Оодако (получивший название «Франкенштейн против Гигантской каракатицы») начал распространяться вместе с полной версией фильма.

Американский постер весьма сильно отличается от оригинального, облик Барагона на нём изменён до неузнаваемости.

В Европе фильм также имел большой успех. По этой причине в названиях последующих фильмов токусацу иногда вставлялось имя Франкенштейна ради привлечения широкого круга зрителей.

Сиквел 

«Франкенштейн против Барагона» стал вторым дайкайдзю-фильмом после Годзиллы, у которого появился сиквел. В вышедшем в 1966 году фильме «Санда против Гайры» появившиеся потомки Франкенштейна — Санда и Гайра — начинают битву уже между собой, вокруг их противостояния и развёртывается весь сюжет. В самом начале фильма снова появляется Оодако, который выжил после схватки с Франкенштейном, но был убит Гайрой. Эта сцена с гигантским осьминогом не была вырезана в американском прокате.

См. также 
 Мотра (фильм, 1961);
 Радон (фильм);
 Годзилла снова нападает;
 Годзилла против Монстра Зеро;
 Великий монстр Варан;
 Горго (фильм, 1961);
 Проклятие Франкенштейна (фильм, 1957);
 Месть Франкенштейна;
 Горас;
 Одичание;
 Осьминоги.

Примечания

Ссылки 
 DVD Review: Frankenstein vs. Baragon
 Frankenstein vs. The Giant Devilfish Or Pardon Me, Your Tentacles Are In My Soup!
 

Фильмы о кайдзю
Фильмы Японии 1965 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фантастические фильмы 1965 года
Фильмы о Франкенштейне
Фантастические фильмы о Второй мировой войне
Фильмы American International Pictures
Фильмы о ядерной войне и ядерном оружии